Koiranos () steht für:

Männergestalten der griechischen Mythologie:
Koiranos (Sohn des Abas), Vater des Sehers Polyidos
Koiranos (Sohn des Polyidos), Enkel des Vorigen, Vater des Euchenor
Koiranos (Sohn des Iphitos), Lykier, von Odysseus getötet
Koiranos (Kreter), Wagenlenker des Meriones, von Hektor getötet

Historische antike Persönlichkeiten:
Koiranos von Beroia, Offizier Alexanders des Großen
Koiranos von Milet, wurde nach einem Schiffsbruch bei Naxos von einem Delphin gerettet